Луј III (; око 863—882) је био краљ Француске од 879. до 882. године.

Два брата заједно владају краљевством 

Други је син Луја II Муцавца. Постао је краљ заједно са својим братом Карломаном Француским. Неки племићи су желели да се изабере само један краљ, али изабрана су оба. У марту 880. поделили су краљевство, тако да је Луј III добио северни део (Неустрију), а Карломан Француски Бургундију и Аквитанију.

Борбе против Босе Провансалског 

Међутим Босо Провансалски није признавао ниједнога од браће, па је изабран за краља Провансе. У лето 880. Луј и Карломан одлучују да се обрачунају са Босом, па заузимају Масон и северни део Босовог краљевства. Придружује им се Карло Дебели, па опседају Вијен од августа до новембра 880. године.

Победе над Викинзима 

Два брата Луј III и Карломан Француски победили су Викинге 30. новембра 879. крај Вијена.
Поново је Луј III победио 8.000 Викинга 3. августа 881. у бици код Сокора на Виму.

Умро је августа 882 тако што је ударио главом од горњу греду врата, пао и сломио лобању. Није имао наследника, тако да Карломан Француски остаје једини краљ.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 863.
Умрли 882.
Каролинзи
Француски краљеви